Pappelsee steht für:

 Pappelsee (Bad Oeynhausen), See in Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Pappelsee (Dietingen), See bei Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Pappelsee (Kamp-Lintfort), See in Kamp-Lintfort, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Pappelteich